Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1989 года проходил с 14 по 20 августа 1989 года в городе Бонн (ФРГ).

Формат турнира 
В турнире участвовало 9 команд, групповой этап разделён на две группы. В группе А участвовало 4 команды, а в группе В — 5 (последняя команда группы покинула турнир). Первые две команды переходят в полуфинал, а команды занявшие 3-4 место играли в матчах за 5 и 7 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 7 место

Матч за 5 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1989

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Германии
1989
1989 год в водном поло
Август 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Бонне
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1989 году